Носко — украинская и белорусская фамилия. 

Известные носители:
 Носко, Алексей Сергеевич (род. 1996) — белорусский футболист.
 Носко, Григорий Михайлович (1910—1980) — советский футболист.
 Носко, Николай Алексеевич (род. 1953) — ректор Черниговского национального педагогического университета имени Т. Г. Шевченко.
 Носко, Эмануил Викентьевич (род. 1944) — белорусский композитор.

См. также 
 Носков
 Носкович